De Hogepriesteres, een tarotkaart
 Ensi, de koningin-priesteres